La FIBA 3x3 Under-23 World Cup è una delle più importanti competizioni giovanili di pallacanestro 3x3. L'esordio del torneo si è tenuto nel 2018 a Xi'an, in Cina.

Risultati

Collegamenti esterni 
 

Under-23